Нанчал има више значења:

 Нанчал (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Нанчал (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику